Ім'я Петро I може посилатися на багатьох монархів різних країн світу, у тому числі:
 Петро I Браганса (, 1798—1834) — перший імператор Бразильської імперії.
 Петро I Карагеоргієвич (, 1844—1921) — король Сербії та перший король Югославії.
 Петро I (, 1682—1721) — цар (імператор) Російської імперії.
 Петро I (, 927—970) — цар Болгарії.
 Петро I Лузіньян (, 1328—1369) — король Кіпру.

Див. також 

 Петро II (значення)
 Петро III  (значення)